Bonita kan syfta på:

 Bonita (musikalbum) – ett musikalbum från 2012 av Niklas Bjarnehäll

Geografi
 Bonita, Kalifornien
 Bonita, Louisiana